A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság A csoportjának mérkőzéseit 2012. június 8-a és 2012. június 16-a között rendezték meg Lengyelország két városában, Varsóban a Nemzeti Stadionban és Wrocławban a Városi Stadionban. A csoport négy tagja a társrendező Lengyelország, valamint Csehország, Görögország és Oroszország volt.

A csoportot Csehország nyerte meg, a második helyen Görögország jutott a legjobb nyolc közé.

Helyszínek

Tabella 

Görögország és Oroszország között a sorrendet az egymás elleni eredmény (1–0) határozta meg.

Mérkőzések 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+2) vannak feltüntetve.

Lengyelország – Görögország

Oroszország – Csehország

Görögország – Csehország

Lengyelország – Oroszország

Csehország – Lengyelország

Görögország – Oroszország

Jegyzetek

Források 

Csoport A